Мэ́тью Дэ́вид Ра́йан (; род. 8 апреля 1992 года, Пламптон, Австралия) — австралийский футболист, вратарь клуба «Копенгаген» и сборной Австралии. Участник чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Клубная карьера

Ранние годы 
Мэтью — воспитанник клубов «Блэктаун Сити» и «Сентрал Кост Маринерс». В сезоне 2009/2010 он выступал за молодёжную команду и получил несколько вызовов в основную команду. В 2010 году он подписал с клубом «Маринерс» полноценный контракт на три года. После того, как основной голкипер Джесс Уанстраттан травмировался, Райан получил свой шанс. 28 августа в матче против «Сиднея» он дебютировал в А-Лиге. В этой встрече Мэтью допустил ошибку, которая обернулась взятием ворот его команды, но затем взял себя в руки и выступил достойно. За три года Райан стал одним из лидеров команды и не дал своим сменщикам ни единого шанса. Он был признан лучшим молодым футболистом и вратарём А-Лиги, лучшим футболистом, а также провёл 12-матчевую сухую серию. Райан помог «Маринерс» выиграть чемпионат Австралии в сезоне 2012/2013.

«Брюгге» 
В мае 2013 года Мэтью перешёл в бельгийский «Брюгге». 26 июля в матче против «Шарлеруа» он дебютировал в Жюпиле лиге. В 2015 году Райан стал обладателем Кубка Бельгии. Во время выступления за «Брюгге» он дважды подряд признавался лучшим вратарём года в Бельгии.

«Валенсия» 
Летом 2015 года Райан перешёл в испанскую «Валенсию», подписав с клубом контракт на шесть лет. 22 августа в матче против «Райо Вальекано» он дебютировал в Ла Лиге. В начале 2017 года для получения игровой практики Мэтью на правах аренды перешёл в «Генк». 4 февраля в матче против «Мускрон-Перювельз» он дебютировал за новую команду.

«Брайтон» 
17 июня 2017 года Райан подписал пятилетний контракт с английским «Брайтоном». 12 августа в матче против «Манчестер Сити» он дебютировал в английской Премьер-лиге. В сезоне 2017/2018 Райан отыграл без замен все 38 матчей чемпионата, в десяти из них он не пропускал голов. По показателю отражённых ударов он занял восьмое место в Премьер-лиге среди вратарей, сыгравших не менее десяти матчей, при этом по его воротам было нанесено больше всего ударов — 560 за сезон или 15 в среднем за игру.

«Арсенал» 
В декабре 2020 года, главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер, сообщил голкиперу что клуб продлит контракт с Робертом Санчесом и Райан может покинуть команду в январе 2021 года. 

22 января 2021 года, до конца сезона был арендован лондонским «Арсеналом». Он взял 33-й номер, который до него был у  и Петра Чеха. 6 февраля, дебютировал в Английской-Премьер-Лиге, заменив Бернда Лено в проигранном матче против «Астон Виллы» (0:1).

«Копенгаген» 
9 августа 2022 года, Райан подписал контракт с датским клубом «Копенгаген», сумма трансфера составила 5 млн евро.

Международная карьера 
В 2011 году в матче квалификационного раунда Олимпийского турнира против молодёжной сборной Ирака Мэтью дебютировал за молодёжную сборную Австралии.

В феврале 2012 года Райан был вызван в сборную Австралии на матч против сборной Саудовской Аравии, но так и остался на скамейке. 5 декабря в отборочной встрече чемпионата мира 2014 года против сборной Северной Кореи Мэтью дебютировал за национальную команду. В 2014 году Мэтью попал в заявку национальной команды на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Нидерландов, Чили и Испании. В начале 2015 года стал победителем домашнего Кубка Азии в составе сборной. На турнире он сыграл в матчах против команд Кувейта, Омана, ОАЭ, Китая и дважды против Южной Кореи. В 2017 году Райан принял участие в Кубке конфедераций в России. На турнире он сыграл в всех матчах сборной против Германии, Камеруна и Чили. В 2018 году Райан принял участие в чемпионате мира 2018 в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Франции, Дании и Перу. В 2019 году Райан был включён в состав сборной на кубок Азии в ОАЭ. На турнире он сыграл против команд Иордании, Палестины, Сирии, Узбекистан и ОАЭ.

Достижения

Командные 
«Сентрал Кост Маринерс»
 Чемпион Австралии: 2012/13

«Брюгге»
 Обладатель Кубка Бельгии: 2014/15

Австралия
 Обладатель Кубка Азии: 2015

Личные 
 Лучший молодой футболист А-Лиги (2): 2010/11, 2011/12
 Лучший вратарь А-Лиги: 2011/12
 Лучший вратарь Бельгии (2): 2013/14, 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Брайтон энд Хоув Альбион»

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Австралии по футболу
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Блэктаун Сити»
Игроки ФК «Сентрал Кост Маринерс»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Копенгаген»